Kembang Seri (Pinoraya), een plaats in Indonesië
Kembang Seri (Bermani Ilir), een plaats in Indonesië
Kembang Seri (Talang Empat), een plaats in Indonesië
Kembang Seri (Talo), een plaats in Indonesië
Kembang Seri (Maro Sebo Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing